Heterocheila är ett släkte av tvåvingar. Heterocheila ingår i familjen Heterocheilidae. 

Heterocheila är enda släktet i familjen Heterocheilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Heterocheila